Heard en McDonaldeilanden
Himi (Toyama), een stad in de Japanse prefectuur Toyama.